Siebenhuben bezeichnet mehrere Orte

 Leśna (Radków) (Siebenhuben), Dorf der Gmina Radków, Polen
 Sedmlánů (Siebenhuben), Dorf der Gemeinde Skorošice, Tschechien
 Siedmica (Siebenhuben), Dorf der Gmina Paszowice, Polen
 Włókna (Siebenhuben), Dorf der Gmina Prudnik, Polen: siehe Rudziczka (Prudnik)